Sangervasio è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Sangervasi.

Origine e diffusione 
Il cognome è estremamente raro come la sua variante Sangervasi.

Potrebbe derivare dal nobile casato bresciano dei Sangervasio.

In Italia conta circa 12 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani